Let's Get Lost - Perdiamoci, documentario del 1988 sul trombettista jazz Chet Baker.
Let's Get Lost, film del 1997 diretto da Jonas Elmer.  
 Let's Get Lost, romanzo di Sarra Manning del 2006

Pagine correlate 
 Get Lost